Lauterbach névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Lauterbach (Rottweili járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Lauterbach (Hessen), település Németországban, Hessenben
Lauterbach (Wartburgkreis), település Németországban, Türingiában
Személyek
Johann Balthasar Lauterbach (1663–1694), matematikus, építész
Karl von Kirchbach auf Lauterbach (1856 – 1939), császári és királyi vezérezredes
Karl Adolf Georg Lauterbach (1864–1937), botanikus
Heiner Lauterbach (1953), német színész